Мисија се може односити на:
 Мисија (филм)
 Мисија (хришћанство)
 Мисија (град)